Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона:

 Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона (телесеріал) — радянський телесеріал. Перша серія транслювалася у 1979 році, остання серія була показана у 1986 році.
 Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона — друга частина серіалу.
 Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів — третя частина телефільму.
 Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Скарби Агри — четверта частина.
 Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається — п'ята (заключна) частина телесеріалу.